Jeannette  – miejscowość w Kanadzie, w Ontario
 Jeannette  – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania
 Jeannette – rosyjska wyspa na Morzu Wschodniosyberyjskim

Zobacz też 
 Jeanette (ujednoznacznienie)